Ижевский — фамилия. Имеет женскую форму Ижевская.
 Ижевский, Василий Петрович (1863—1926) — русский и советский учёный-металлург, профессор, специалист по доменному производству, электрометаллургии, металлографии, термообработке.
 Ижевский, Сергей Сергеевич (род. 1938) — советский и российский энтомолог, специалист по интродукции насекомых и биологическим методам защиты растений.
 Ижевская, Тереса (1933—1982) — польская актриса театра, кино и телевидения.

См. также